

Wydarzenia 

 Klęska wojsk ateńskich podczas wyprawy sycylijskiej.
 W starożytnej Macedonii rozpoczął rządy król Archelaos I

Urodzili się 
 grecki filozof Diogenes z Synopy (data sporna lub przybliżona)

Zmarli 
 Nikiasz, wódz i polityk ateński okresu wojny peloponeskiej.